Grote gerande oeverspin (Dolmedes plantarius)
 Kleine gerande oeverspin (Dolmedes fimbriatus)